Zie ook PAK voor gelijkklinkende afkortingen.

Medische betekenissen 
 Port-a-cath
 Pharmacological Active Chiral compound

Chemische betekenissen en stoffen 
 Proanthocyanidine

Geografie 
Pac, een dorp in het noorden van Albanië.

Politiek 
 Pan-Afrikaans Congres
 Politiek actiecomité
 Progressief Accoord Coevorden
 Burgerlijke Alliantie Partij (Partidul Alianţa Civică - PAC), voormalige Roemeense politieke partij
 PAC, afkorting van Provinciaal Administratief Centrum (Vlaanderen), zie provinciehuis

Sport 
 PAC (atletiekvereniging); een atletiekvereniging in Rotterdam
 Présence et Action Culturelles

Overig 
(PAC) Particuliere Alarmcentrale; meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf, zie alarmsysteem